Сале́рно () — провинция в Италии, в южной части области Кампания, на побережье Тирренского моря. Административный центр — Салерно. Часть провинции к югу от Салерно именуется Чиленто.

География 
Поверхность большей частью гористая (отроги Апеннин) за исключением прибрежья Салернского залива, с речной долиной, простирающейся от залива в северо-восточном направлении. Главные вершины  — 1899 м,  — 1790 м,  — 1742 м, Монте-Сакро — 1704 м, Pp. Тушано, Селе с Калоре, Аленто и Мингардо. Пшеница, маис, стручковые, лён, пенька, хлопчатник, оливки, виноград, смоквы, южные фрукты. Скотоводство (особенно овцеводство) и рыболовство. Фабрики хлопчатобумажные (прядение, тканье и ситцепечатание), шёлкомотальные, писчебумажные, стеклянные и кожевенные.

Города 
 Альбанела
 Альтавила Силентина
 Аулетта

Демография 
 Салерно — (146.324)
 Кава де Тиррени — (53.229)
 Баттипалья — (50.958)
 Скафати — (50.525)
 Ночера Инферьоре — (46.533)
 Эболи — (36.879)
 Пагани — (34.775)
 Сарно — (31.580)
 Ангри — (30.545)

Туризм 
Амальфитанское побережье, которое является достопримечательностью Салерно и привлекает много туристов, с 1997 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одним из многих исторических зданий, находящихся в Салерно, является Капитула. Некоторые части здания были построены в начале XIV века. Колонны монастыря относятся к XVII веку. Здание имеет стиль барокко. Капитула была адаптирована для Археологического музея Западной Лукании, который имеет много артефактов, датируемых периодом Римской империи.

Площадь Монти Пичентини также является знаменитой достопримечательностью. В площади также находится одноимённый парк, на территории которого расположены несколько природных заповедников.

Примечания

Ссылки 
 Provincia di Salerno homepage
 

Салерно (провинция)